Се́рышево — посёлок городского типа в Амурской области, Россия. Административный центр Серышевского района.

География 
Посёлок расположен в центральной части области в 108 км к северо-востоку от Благовещенска.

Одноимённая станция Забайкальской железной дороги на Транссибе.

В 35 км севернее пос. Серышево расположен город Свободный, в 20 км южнее — город Белогорск.

Автотрасса Чита — Хабаровск проходит в 12 километрах к востоку у села Украинка.

Река Зея протекает примерно в 20-25 км западнее (у сёл Большая Сазанка и Казанка), река Томь — в 20 км южнее, у села Бочкарёвка (село расположено напротив города Белогорск).

История 
Возник в 1912 г как поселок при станции Белоногово. В 1928 г. переименован в честь Степана Михайловича Серышева, в 1920—1922 гг. одного из руководителей партизанского движения в Приамурье, члена Амурского ревкома, командующего Амурским фронтом, 2-й Амурской армией и Восточным фронтом ДВР..
Статус посёлка городского типа с 1948 года.

24 января 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 425-ОЗ образовано муниципальное образование «Рабочий посёлок (пгт) Серышево» и наделено статусом городского поселения.

Население

Инфраструктура 
Две средние школы, одна музыкальная школа, 3-е отделение Амурского Аграрного Колледжа, библиотеки (взрослые и детская), церковь, храм, стадионы «Юность» и «Богатырь», краеведческий музей, кинотеатр.

Экономика 
Маслосыркомбинат «Серышевский», цех полуфабрикатов «Серышевский», хлебозавод, предприятия железнодорожного транспорта, больница, военный гарнизон.

В 8 км северо-восточнее посёлка находится военный аэродром «Украинка», где базируются дальние бомбардировщики Ту-95МС.

Прославленные жители 
 Ганс Манхарт — немец по национальности — в годы Первой мировой войны оказался в русском плену. Здесь он вступил в ряды коммунистической партии. Активное участие Ганс Манхарт принимал в борьбе с белогвардейцами и японскими интервентами, на Дальнем Востоке командовал бронепоездом «Защита трудового народа». В 1929 году Ганс Манхарт организовал первую на Дальнем Востоке машинно-транспортную станцию. По инициативе Манхарта здесь было оборудована своя электростанция первая на Дальнем Востоке и радиоузел. Гусеничные трактора выписывал из Германии, которые в 1931 году были переданы в колхозный батальон воинской части, дислоцирующиеся в селе Красная Поляна, а МТС получила 50 тракторов отечественного производства.
 Михаил Широкопояс — младший сержант ВС РФ, посмертно представленный к Ордену Мужества (скончался от ран в госпитале в Москве 7 июня 2016 года), участник военной операции России в Сирии.
 Бондарев, Сергей Сергеевич — герой России, капитан МВД

Примечания

Источники 
 
 admser.ru — Администрация Серышевского района
 На сайте Серышевского района

Муниципальные образования Серышевского района
Городские поселения Амурской области
Посёлки городского типа Амурской области
Районные центры Амурской области
Населённые пункты Серышевского района